Patricius (Engels: Saint Patrick), een heilige
Saint Patrick (Dominica), een parish van Dominica
Saint Patrick (Grenada), een parish van Grenada
Saint Patrick (Saint Vincent en de Grenadines), een parish van Saint Vincent en de Grenadines